Eszék ostromai
 Eszék ostroma (1526) : I. Szulejmán szultán csapatai beveszik a várat 
 Eszék ostroma (1687) : Habsburg császári haderő elfoglalja a töröktől
 Eszék ostroma (1849) : Laval Nugent császári tábornagy csapatai elfoglalják a magyar felkelőktől
 Eszéki csata (1991-1992): szerb támadás a horvátországi függetlenségi háború alatt, a horvátok megtartják a várost